Zăicani se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Zăicani - localitate centru de comună în raionul Rîșcani
 Zăicani - sat din cadrul comunei Ratuș din raionul Telenești
 Zăicanii Noi - sat din cadrul comunei Ratuș din raionul Telenești

Localități omonime din Republica Moldova